El término Paprika puede hacer referencia a varios artículos:

Ficción
 Paprika, novela de 1993 escrita por Yasutaka Tsutsui.
 Paprika, película animada de ciencia ficción japonesa basada en la novela homónima y estrenada en 2006.
 Paprika, título en inglés de la película de 1991 Los burdeles de Paprika, dirigida por Tinto Bras.

Gastronomía
 Paprika, anglicismo con el que se nombra a veces en español el pimentón.